Niclas Lucenius (né le  à Turku en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 2006, ce joueur formé au TuTo Turku débute en senior avec le Tappara Tampere dans la SM-liiga. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2007, il est choisi au cinquième tour, en  au total par les Thrashers d'Atlanta. Au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2010, il est sélectionné en , en  par le Dinamo Riga.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2006-2007 || Tappara Tampere || SM-liiga ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Tappara Tampere || SM-liiga ||28 ||0 ||2 ||2 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008|| LeKi Lempäälä || Mestis ||6 ||2 ||1 ||3 ||4 ||3 ||0 ||2 ||2 || 4
|-
|2007-2008|| Suomi U20 || Mestis ||5 ||1 ||2 ||3 ||12 || || || || || 
|-
|2008-2009 || Tappara Tampere || SM-liiga ||46 ||6 ||5 ||11 ||32 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009|| Kiekko-Vantaa || Mestis ||2 || 0|| 0|| 0|| 2|| || || || ||
|-
|2008-2009|| Suomi U20|| Mestis ||6 ||2 ||4 ||6 ||0 || || || || || 
|-
|2009-2010 || Tappara Tampere || SM-liiga || 56|| 17|| 29|| 46|| 50|| 9|| 4|| 4|| 8|| 2
|-
|2010-2011 || Tappara Tampere || SM-liiga || 54|| 10|| 22|| 32|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Dinamo Riga || KHL || 53|| 0|| 15|| 15|| 33|| 7|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
|2012-2013 || Tappara Tampere || SM-liiga || 30|| 4|| 9|| 13|| 22|| 15|| 2|| 5|| 7|| 31
|-
|2012-2013|| LeKi Lempäälä || Mestis || 8|| 6|| 10|| 16|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || TPS Turku || Liiga || 41|| 16|| 18|| 34|| 54|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| LeKi Lempäälä || Mestis || 5|| 4|| 10|| 14|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| TPS Turku || Liiga || 27 || 3 || 7 || 10 || 59 || 6 || 2 || 3 || 5 || 0
|-
| 2015-2016|| Sport Vaasa || Liiga || 9|| 2|| 2|| 4|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| SC Rapperswil-Jona || LNB || 5|| 0|| 5|| 5|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| HC Banská Bystrica || Extraliga slovaque || 12|| 2|| 8|| 10|| 8|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0 
|-
| 2016-2017|| Eispiraten Crimmitschau || DEL2||15 ||2 ||8 ||10 ||40 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2016-2017|| LeKi Lempäälä || Mestis ||7 ||1 ||2 ||3 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2017-2018|| TuTo Turku || Mestis ||40 ||13 ||39 ||52 ||78 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || LeKi Lempäälä || Mestis ||15 ||5 ||18 ||23 ||16 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2018-2019|| Hämeenlinnan Pallokerho || Liiga ||39 ||13 ||23 ||36 ||6 ||16 ||2 ||5 ||7 ||4
|-
| 2019-2020|| Hämeenlinnan Pallokerho || Liiga ||43 ||6 ||16 ||22 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020|| Düsseldorfer EG || DEL ||8 ||1 ||6 ||7 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021|| Sport Vaasa || Liiga || 50|| 9|| 14|| 23|| 6|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2021-2022|| Krefeld Pinguine || DEL ||53 ||4 ||14 || 18|| 22||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2022-2023 || EHC Lustenau || Alps HL||11 ||3 ||10 ||13 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2022-2023|| Rouen || SLM || || || || || ||

Au niveau international

Notes et références 

Naissance à Turku
Naissance en mai 1989
Joueur de roller in line hockey
Joueur finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Thrashers d'Atlanta
Choix de repêchage du Dinamo Riga
Joueur du TuTo Turku
Joueur du Tappara
Joueur du Dinamo Riga
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du HC '05 Banská Bystrica
Joueur du Lempäälän Kisa
Joueur du ETC Crimmitschau
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du Düsseldorfer EG
Joueur du Kiekko-Vantaa
Joueur des Krefeld Pinguine